Resen se poate referi la:

Diviziuni administrative 
 Resen, comună în Republica Macedonia

Localități 
 Resen, oraș în Republica Macedonia
 Resen, sat în Bulgaria
 Resen, sat în Serbia